Kapelle St. Jakobus steht für
 Kapelle St. Jakobus (Oberwilzingen)
 Kapelle St. Jakobus Abtsküche
 St.-Jakobus-Kapelle (Reutenen)
Siehe auch:
 Burgkapelle St. Jakobus